Koffiemolen (Formerum), een windmolen op Terschelling
Molen van Berkhout, ook wel Koffiemolen genoemd, een voormalige windmolen in Egmond aan den Hoef